Familia Furnicilor (Formicidae în ordinul Hymenoptera) este cea mai bogată în specii dintre toate insectele sociale, cu mai mult de 12.000 de specii descrise și multe altele care așteaptă descrierea. Familia Formicidae este împărțit în 21 de subfamilii, dintre care 17 sunt extincte și patru subfamilii sunt dispărute, descrise din fosile. În total au fost descrise peste 300 de genuri. Furnicile au ajuns să ocupe practic toate habitatele terestre majore, cu excepția tundra și pădurile reci mereu umede. Ele prezintă o gamă largă de comportamente sociale, obiceiuri de hrănire și asocieri cu alte organisme, care a generat interes științific și public.

Mai jos este o listă a genurilor de furnici din întreaga lume organizate pe subfamilii.

Cheie

Subfamilii

Agroecomyrmecinae
Subfamilia Agroecomyrmecinae reprezintă două genuri existente și două genuri fosile, cândva răspândite în ambele emisfere la începutul Terțiarului Subfamilia a fost inițial clasificată ca Agroecomyrmecini, un trib Myrmicinae până ce  micologul englez Barry Bolton a ridicat tribul la statutul de subfamilie în 2003. Majoritatea exemplarelor colectate provin din America Centrală și Mexic deși un specimen tip dintr-o specie de Agroecomyrmecinae a fost colectat din Ghana.

Amblyoponinae 
Subfamilia Amblyoponinae reprezintă nouă genuri existente și un gen fosil. Înființate de mirmecologul elvețian Auguste Forel în 1893, aceste furnici sunt prădători specialiști, distribuiți în întreaga lume la tropice.

Aneuretinae 
Subfamilia Aneuretinae reprezintă un gen existent și opt genuri fosile înființate de entomologul italian Carlo Emery în 1913. Există doar o singură specie din această subfamilie, furnica relicvă din Sri Lanka ("Aneuretus simoni"), endemică în Sri Lanka.

Apomyrminae 
Subfamilia Apomyrminae conține genul unic Apomyrma, care are o singură specie, rara furnică subterană Apomyrma stygia din Africa de Vest. Se știe că există mai multe specii neînscrise, toate din Africa tropicală.

Brownimeciinae 
Subfamilia Brownimeciinae conține genul unic Brownimecia, care are o singură specie, Brownimecia clavata. Acesta a fost descrisă în 1997 după ce un specimen fosilizat a fost colectat din chihlimbar cretacic din New Jersey și a fost plasat inițial în subfamilia Ponerinae. Specia a fost clasificată mai târziu în propria subfamilie în 2003 de către Barry Bolton.

Dolichoderinae 
Subfamilia Dolichoderinae a fost înființată de Forel în 1878. Subfamilia reprezintă 28 de genuri existente și 20 de genuri fosile. Subfamilia prezintă o mare diversitate de specii din întreaga lume, în principal la tropice. Cele mai multe specii sunt necrofagi generalizați, dar unele sunt prădătoare.

Dorylinae 
Subfamilia Dorylinae, înființată de Leach în 1815, reprezintă 27 de genuri existente și un gen fosil. Multe specii de furnici din această subfamilie sunt cunoscute sub numele de furnici militar care sunt distribuite în Lumea Veche și Lumea Nouă.

Ectatomminae 
Subfamilia Ectatomminae reprezintă patru genuri existente și trei genuri fosile, înființate în 1895 de Carlo Emery. Ele sunt distribuite în climate tropicale și calde în Lumea Nouă și Lumea Veche, precum și în regiunile indo-australiene.

Formiciinae 
Subfamilia Formiciinae reprezintă un gen dispărut de furnici care datează din Eocen. Furnicile din genul Titanomyrma sunt cele mai mari furnici cunoscute vreodată, cu exemplare de regină de mărimea unor mici colibri. Fosilele au fost colectate din statul Wyoming și din Germania.

Formicinae 
Subfamilia Formicinae reprezintă 51 de genuri existente și 30 de genuri fosile care sunt distribuite la nivel global. Înființată de zoologul francez Pierre André Latreille în 1809, subfamilia are mai mult de 3.000 de specii descrise, plasându-l ca a doua cea mai mare subfamilie de furnici. În ciuda acestui fapt, genul hiperdivers Camponotus este cel mai divers grup de furnici din lume, cu mai mult de 1.100 de specii descrise.
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;text-align:center"
!colspan="100%" align="center" bgcolor=#d3d3a4|Subfamilia Formicinae Latreille, 1809 – 82 genuri, 3.243 specii
|-
!Numele genului!!Autoritatea binomială!!Clasificare!!Nr. de specii!!Specii tip!!class="unsortable"|Imagine exemplu!!class="unsortable"|
|-
|Acropyga
|Roger
|1862
|41
|Acropyga acutiventris
|Acropyga acutiventris
|
|-
|Agraulomyrmex
|Prins
|1983
|2
|Agraulomyrmex meridionalis
|Agraulomyrmex meridionalis
|
|-
|Alloformica
|Dlussky
|1969
|4
|Alloformica aberrans
|Alloformica aberrans
|
|-
|Anoplolepis
|Santschi
|1914
|9
|Anoplolepis gracilipes
|Anoplolepis gracilipes
|
|-
|Aphomomyrmex
|Emery
|1899
|1
|Aphomomyrmex afer
|Aphomomyrmex afer
|
|-
|
|Heer
|1850
|1
|
|Attopsis longipennis
|
|-
|Bajcaridris
|Agosti
|1994
|3
|Bajcaridris theryi
|Bajcaridris theryi
|
|-
|Brachymyrmex
|Mayr
|1868
|44
|Brachymyrmex patagonicus
|Brachymyrmex patagonicus
|
|-
|Bregmatomyrma
|Wheeler
|1929
|1
|Bregmatomyrma carnosa
|Bregmatomyrma carnosa
|
|-
|Calomyrmex
|Emery
|1895
|9
|Calomyrmex laevissimus
|Calomyrmex laevissimus
|
|-
|
|Steinbach
|1967
|5
|
|†Camponotites silvestris
|
|-
|Camponotus
|Mayr
|1861
|1131
|Camponotus ligniperda
|Camponotus ligniperda
|
|-
|Cataglyphis
|Förster
|1850
|91
|Cataglyphis bicolor
|Cataglyphis bicolor
|
|-
|
|Dlussky
|2008
|2
|
|†Cataglyphoides constrictus
|
|-
|
|Dlussky
|1988
|1
|
|
|
|-
|Cladomyrma
|Wheeler
|1920
|13
|Cladomyrma hewitti
|Cladomyrma hewitti
|
|-
|
|Dlussky
|2008
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Dinomyrmex
|Ashmead
|1905
|1
|Formica gigas
|
|
|-
|
|Wheeler
|1915
|2
|
|†Drymomyrmex fuscipennis
|
|-
|Echinopla
|Smith
|1857
|33
|Echinopla melanarctos
|Echinopla melanarctos
|
|-
|
|Hong
|2002
|2
|
|
|
|-
|Euprenolepis
|Emery
|1906
|8
|Euprenolepis procera
|Euprenolepis procera
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Formica
|Linnaeus
|1758
|234
|Formica rufa
|Formica rufa
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Gesomyrmex
|Mayr
|1868
|17
|
|†Gesomyrmex hoernesi
|
|-
|Gigantiops
|Roger
|1863
|1
|Gigantiops destructor
|Gigantiops destructor
|
|-
|
|Wheeler
|1915
|1
|
|†Glaphyromyrmex oligocenicus
|
|-
|
|Dlussky & Putyatina
|2014
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Iberoformica
|Tinaut
|1990
|2
|Iberoformica subrufa
|Iberoformica subrufa
|
|-
|
|Heer
|1850
|2
|
|
|
|-
|
|Grimaldi & Agosti
|2000
|1
|
|†Kyromyrma neffi
|
|-
|Lasiophanes
|Emery
|1895
|6
|Lasiophanes atriventris
|Lasiophanes atriventris
|
|-
|Lasius
|Fabricius
|1804
|134
|
|†Formica nigra
|
|-
|Lepisiota
|Santschi
|1926
|81
|Lepisiota rothneyi
|Lepisiota rothneyi
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Donisthorpe
|1920
|2
|
|†Leucotaphus gurnetensiss|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|2
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Melophorus|Lubbock
|1883
|23
|Melophorus bagoti|Melophorus bagoti|
|-
|Myrmecocystus|Wesmael
|1838
|29
|Myrmecocystus mexicanus|Myrmecocystus mexicanus|
|-
|Myrmecorhynchus|André
|1896
|3
|Myrmecorhynchus emeryi|Myrmecorhynchus emeryi|
|-
|Myrmelachista|Roger
|1863
|56
|Myrmelachista kraatzii|Myrmelachista kraatzii|
|-
|Myrmoteras|Forel
|1893
|41
|Myrmoteras binghamii|Myrmoteras binghamii|
|-
|Notoncus|Emery
|1895
|6
|Notoncus ectatommoide|Notoncus ectatommoide|
|-
|Notostigma|Emery
|1920
|2
|Notostigma carazzii|Notostigma carazzii|
|-
|Nylanderia|Emery
|1906
|110
|Nylanderia vividula|Nylanderia vividula|
|-
|Oecophylla|Smith
|1860
|15
|Oecophylla smaragdina|Oecophylla smaragdina|
|-
|Opisthopsis|Dalla Torre
|1893
|13
|Myrmecopsis respiciens|Opisthopsis respiciens|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Overbeckia|Viehmeyer
|1916
|1
|Overbeckia subclavata|Overbeckia subclavata|
|-
|Paraparatrechina|Donisthorpe
|1947
|36
|Paratrechina pallida|Paraparatrechina pallida|
|-
|Paratrechina|Motschoulsky
|1863
|5
|Paratrechina currens|Paratrechina longicornis|
|-
|Petalomyrmex|Snelling
|1979
|1
|Petalomyrmex phylax|Petalomyrmex phylax|
|-
|Plagiolepis|Mayr
|1861
|72
|Formica pygmaea|Plagiolepis pygmaea|
|-
|Polyergus|Latreille
|1804
|14
|Formica rufescens|Polyergus rufescens|
|-
|Polyrhachis|Smith
|1857
|698
|Formica bihamata|Polyrhachis bihamata|
|-
|Prenolepis|Mayr
|1861
|17
|Tapinoma nitens|Prenolepis nitens|
|-
|
|Wheeler
|1915
|1
|
|†Prodimorphomyrmex primigenius|
|-
|Proformica|Ruzsky
|1902
|25
|Formica nasuta|Proformica nasuta|
|-
|Prolasius|Forel
|1892
|19
|Formica advena|Prolasius advena|
|-
|†Protoformica|Dlussky
|1967
|1
|
|
|
|-
|
|Wilson
|1985
|1
|
|†Protrechina carpenteri|
|-
|
|Carpenter
|1930
|1
|
|†Pseudocamponotus elkoanus|
|-
|Pseudolasius|Emery
|1887
|50
|Formica familiaris|Pseudolasius familiaris|
|-
|Pseudonotoncus|Clark
|1934
|2
|Pseudonotoncus hirsutus|Pseudonotoncus hirsutus|
|-
|Rossomyrmex|Arnol'di
|1928
|4
|Rossomyrmex proformicarum|Rossomyrmex proformicarum|
|-
|Santschiella|Forel
|1916
|1
|Santschiella kohli|Santschiella kohli|
|-
|
|Wheeler
|1915
|1
|
|†Sicilomyrmex corniger|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Stigmacros|Forel
|1905
|49
|Acantholepis froggatti|Stigmacros froggatti|
|-
|Tapinolepis|Emery
|1925
|14
|Plagiolepis tumidula|Tapinolepis tumidula|
|-
|Teratomyrmex|McAreavey
|1957
|3
|Teratomyrmex greavesi|Teratomyrmex greavesi|
|-
|
|Hong
|2002
|2
|
|
|
|-
|Zatania|LaPolla, Kallal & Brady
|2012
|6
|Paratrechina cisipa|Zatania albimaculata|
|-
|}

 Haidomyrmecinae 
Subfamilia Haidomyrmecinae conține 9 genuri fosile de furnici specializate descrise din chihlimbar cretacic.  Subfamilia a fost tratată anterior ca tribul Haidomyrmecini și plasată în Sphecomyrminae. Tribul a fost ridicat la o subfamilie în 2020.

 Heteroponerinae 
Subfamilia Heteroponerinae reprezintă trei genuri existente de furnici, înființate în 2003, când Barry Bolton a împărțit subfamilia Onerinae în șase subfamilii. Aceste furnici sunt cunoscute din neotropice din America Centrală și America de Sud în timp ce Aulacopone relicta este din Azerbaidjan.

 Leptanillinae 
Subfamilia Leptanilinae reprezintă nouă genuri existente de furnici, înființate în 1910 de Carlo Emery. Ele sunt furnici subterane din Africa, Europa și o singură specie cunoscută din Australia. Studiile despre biologia lor sunt minime.

 Martialinae 
Subfamilia Martialinae conține genul unic Martialis care are o singură specie, Martialis heureka. Furnica a fost descoperită în 2000 în pădurea tropicală amazoniană în apropiere de Manaus, Brazilia. Descrisă în 2008, furnica aparține celei mai vechi descendențe distincte cunoscute care s-a îndepărtat de strămoșii tuturor celorlalte furnici.

 Myrmeciinae 
Subfamilia Myrmeciinae reprezintă două genuri existente și cinci genuri fosile care au fost găsite cândva în întreaga lume.  Înființată de Carlo Emery în 1877, genurile existente sunt limitate la Australia, Noua Caledonie și Noua Zeelandă. Faimosul gen de furnici  Myrmecia este cunoscut pentru înțepăturile veninoase și agresiunea lor, care a cauzat mai multe decese umane la persoanele sensibile.

 Myrmicinae 
Subfamilia Myrmicinae a fost înființată de Lepeletier de Saint-Fargeau în 1835. Reprezintă 142 de genuri existente și 36 de genuri fosile care sunt distribuite la nivel global. Este cea mai mare subfamilie din Formicidae, cu mai mult de 6.758 de specii descrise. Furnicile care recoltează semințe și furnicile care cresc ciuperci sunt bine cunoscute printre myrmicine.
  

 Paraponerinae 
Subfamilia Paraponerinae conține un singur gen Paraponera. Acest gen are două specii, dintre care una a fost găsită întrun chihlimbar dominican din Miocen. Specia existentă, Paraponera clavata, se găsește în America Centrală și America de Sud, iar durerea de la înțepătura sa este declarată a fi mai mare decât orice altă înțepătură de insecte de pe pământ.

Ponerinae
Subfamilia Ponerinae, înființată de Lepeletier de Saint-Fargeau în 1835, reprezintă 47 de genuri existente și 12 genuri fosile. Subfamilia este printre cele mai diverse din familia Formicidae, cu mai mult de 1.000 de specii descrise. Ele sunt distribuite în cea mai mare parte la tropice și subtropice.

Proceratiinae
Subfamilia Proceratiae a fost înființată de entomologul italian Carlo Emery în 1895, care reprezintă trei genuri existente și un gen dispărut. Găsite la nivel mondial, aceste furnici sunt întâlnite în principal în zonele tropicale și subtropicale. Se știu puține despre biologia lor.

Pseudomyrmecinae
Subfamilia Pseudomyrmecinae a fost înființată de M.R. Smith în 1952, care reprezintă trei genuri de furnici care sunt în principal arboricole cuibărind în regiunile tropicale și subtropicale Se găsesc în Africa, Asia, Australia, America de Nord și America de Sud.

 Sphecomyrminae 
Subfamilia Sphecomyrminae conține 9 genuri fosile de furnici stem. Cele mai multe furnici fosilizate din chihlimbar cretacic au fost plasate în această subfamilie, însă revizuirile din 2017 și 2020 au eliminat mai multe genuri și au adăugat foști membri ai subfamiliei Armaniinae.

Incertae sedis
Există mai multe genuri de furnici la care plasarea lor taxonomică este incertă (incertae sedis). Aceste genuri nu au fost încă atribuite niciunei subfamilii din Cadrul Formicidae; 16 genuri sunt în prezent enumerate ca "incertae sedis".

Incluse anterior în Formicidae
Există mai multe genuri care au fost anterior plasate în Formicidae, dar au fost ulterior eliminate. Aceste genuri sunt acum plasate în alte familii, sunt considerate incertae sedis'' în cadrul taxonomiei Hymenoptera sau sunt considerate nevalide.

Note

Referințe

Genuri
Lista